Известные носители имени, отчества и фамилии Алекса́ндр Григо́рьевич Ко́ган (в хронологическом порядке):
 Коган, Александр Григорьевич (1865—1929) — инженер, разработчик плана ГОЭЛРО.
 Коган, Александр Григорьевич (1921—2000) — русский советский литературный критик, литературовед.
 Коган, Александр Григорьевич (род. 1929) — белорусский учёный, доктор технических наук, профессор ВГТУ. Примечания